Saint-Germain henviser til flere artikler:

 Paris Saint-Germain F.C. – en fransk fodboldklub
 Saint-Germain-traktaten (flertydig) – forskellige fredsaftaler indgået i Saint-Germain-en-Laye
 Claude Louis de Saint-Germain (1707-1778) – fransk feltmarskal der bl.a. stod for hærreformer i Danmark
 Greven af Saint-Germain (død 1784), eventyrer og alkymist
 Saint-Germain-en-Laye – by i Frankrig, forstad til Paris